|-
| 142701 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142702 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142703 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142704 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142705 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142706 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142707 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142708 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142709 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142710 - ||  || 9 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142711 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142712 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142713 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142714 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142715 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142716 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142717 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142718 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142719 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142720 - ||  || 10 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142721 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142722 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142723 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142724 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142725 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142726 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142727 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142728 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142729 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142730 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142731 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142732 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142733 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142734 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142735 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142736 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142737 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142738 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142739 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142740 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142741 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142742 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142743 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142744 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142745 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142746 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142747 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142748 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142749 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142750 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142751 - ||  || 15 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142752 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142753 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142754 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142755 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142756 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142757 - ||  || 5 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142758 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142759 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142760 - ||  || 10 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142761 - ||  || 28 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142762 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142763 - ||  || 29 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142764 - ||  || 29 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142765 - ||  || 29 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142766 - ||  || 26 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142767 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142768 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142769 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142770 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142771 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142772 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142773 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142774 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142775 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142776 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142777 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142778 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142779 - ||  || 28 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142780 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142781 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142782 - ||  || 29 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 142783 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142784 - ||  || 29 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142785 - ||  || 29 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142786 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142787 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142788 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142789 - ||  || 30 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142790 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142791 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142792 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142793 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142794 - ||  || 28 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142795 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142796 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142797 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142798 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142799 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142800 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-